Chiesa di San Massimo – Collegno
 Chiesa di San Massimo – Isola del Gran Sasso d'Italia
 Chiesa di San Massimo – Padova
 Chiesa di San Massimo – Torino
 Chiesa di San Massimo – Verona